Меланж, від  — суміш. Меланж може означати:

Хімія:
 Меланж (окисник) — окислювач ракетного палива
 Кислотний меланж — суміш азотної та сірчаної кислот; концентрована азотна кислота з розчиненим у ній амілом (у відношенні 90%/7,5%).

Геологія:
 Меланж — комплекс гірських порід різного складу

Харчова індустрія:
 Меланж (кулінарія) — продукт переробки яєць для кондитерської промисловості: заморожена суміш білків і жовтків
 Меланж — інша назва купажного вина
 Меланж (кава) або «Віденський меланж» — суміш кави з молоком і збитими вершками

Текстильна галузь:
 Меланж або меланжева тканина — тканина, зроблена з пряжі, волокна якої мають різний колір.

Перукарська справа:
 Меланж (зачіска) — техніка фарбування волосся 

В літературознавстві і письменстві:
 Меланж — речовина в романі американського письменника Френка Герберта «Дюна», необхідна для міжзоряної навігації.

Примітки